Баранець — зменшувальна форма від «баран».
 Баранець, бекас (Gallinago) — рід птахів ряду Сивкоподібних.
 Баранець (Huperzia) — рід рослин родини баранцевих.
 Баранець (Arnoseris) — рід рослин родини айстрових.
 Баранець (Planta Tartarica Barometz) — міфічна рослина, що за свідченнями європейських мандрівників росла у євразійських степах та плодоносила вівцями.
 Баранець — форма українського декоративного посуду з кераміки, оздобленого ліпними прикрасами, розписом або кольоровою глазур'ю. Відомий з 15 ст.
 Баранець — застаріла назва колодки для намотування теслярського причального шнура.
 Гайка-баранець — гайка з вушками.
 Болт-баранець (гвинт-баранець) — болт з вушками на головці.

Баране́ць — українське прізвище:
 Баранець Борис Григорович (1986) — український футболіст, півзахисник футбольного клубу «Львів».
 Баранець Віктор Миколайович ( 1946) — радянський і російський воєнний журналіст, публіцист, письменник, Заслужений журналіст Російської Федерації (2020).
 Баранець Григорій Григорович (1986) — український футболіст, півзахисник футбольного клубу «Львів».
 Баранець Ярослав Дмитрович (1941—2020) — український фінансист, громадський діяч, депутат Тернопільської обласної ради.

Населені пункти та їхні частини

 Баранець — село в гміні Карнево Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Баранець — село в гміні Ойжень Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Баранець — село в гміні Пиздри Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Баранець — частина міста Берунь в Берунсько-Лендзінському повіті Сілезького воєводства
 Баранець — частина села Воля-Лаґовська в гміні Лаґув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Баранець — осада в гміні Ґолюб-Добжинь Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Див. також 
 Плаун баранець

Українські прізвища

Примітки